Владимир Дмитриевич Дударев (род. 16 сентября 1937 года, село Варварка, Черниговская область, Украинская ССР) — тракторист совхоза «Темижбекский» Новоалександровского района Ставропольского края. Герой Социалистического Труда (1967).

Биография 
Родился в 1937 году в крестьянской семье в селе Варварка Черниговской области. Детские годы прошли в посёлке Темижбекский Северо-Кавказского края. Окончив семилетку, поступил на учёбу в Григорополисскую школу механизации. С 1947 года — механизатор в совхозе «Темижбекский» Новоалександровского района. С 1948 года — каменщик в станице Новотроицкая Изобильненского района. В 1949—1954 года проходил службу в Советской Армии. С 1954 года — тракторист отделения № 3 совхоза «Темижбекский» Новоалександровского района. В 1956 году назначен звеньевым бригады механизаторов.

Звено Владимира Дударева ежегодно показывало высокие трудовые результаты при обработке пахотных земель. За достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1975 году окончил заочное отделение Григориполисского сельскохозяйственного техникума по специальности «агроном-полевод». До 1991 года трудился главным агрономом совхоза «Темижбекский».

Избирался членом бюро Новоалександровского райкома КПСС, депутатом Новоалександровского районного совета народных депутатов.

После выхода на пенсию в 1991 году работал в крестьянском фермерском хозяйстве своего сына (КФХ «Дударев»).

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции (07.12.1973)

Ссылки 
 
 Дударев Владимир Дмитриевич
Депутаты районных советов РСФСР